

Patronyme 

 Virgilijus Alekna (1972-), lanceur de disque lituanien ; 
 Mykolas Alekna (2002-), lanceur de disque lituanien, fils de Virgilijus Alekna.

Voir aussi 
 , noble lituanien du